Сергей Устинов:
 Устинов, Сергей Александрович — председатель Черкесского/Карачаево-Черкесского облисполкома.
 Устинов, Сергей Львович (род. 1953) — российский журналист, публицист, писатель и сценарист.